RCN steht für:
 American River Airport (IATA-Code), Flughafen von American River (Australien), Känguru-Insel, South Australia
 Clásico RCN, Straßenradrennen in Kolumbien
 Radiowe Centrum Nadawcze, Rundfunk-Sendeanlagen in Polen
 RCN Televisión, kolumbianischer Fernsehsender
 RCN Radio, kolumbianischer Radiosender
 Rectilinear Crossing Number, mathematisches Projekt verteilten Rechnens
 Royal Canadian Navy, bis 1961 und seit August 2011 wieder die offizielle Bezeichnung der Marine Kanadas
 Royal College of Nursing, eine britische Gewerkschaft
 Rundstrecken-Challenge Nürburgring, Deutschlands älteste Tourenwagen-Serie
 Rijksdienst Caribisch Nederland, niederländische Oberste Behörde

Abkürzung